Vohlisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vohlisaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Vohlisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,65), 
 Vohlisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,96, long 24,82), 
 Vohlisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,94, long 24,11), 
 Vohlisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,97, long 24,31), 
 Vohlisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,89, long 23,98), 
 Vohlisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,99, long 24,60), 
 Vohlisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 23,42), 
 Vohlisaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland), 
 Vohlisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,66, long 24,60), 

Robotskapade Finlandförgreningar